GMD – skrót od Ground-Based Midcourse Defense
 GMD – skrót od Guomindang
 GMD – kod ISO 4217 dla dalasi (waluty Gambii)